Wasp je primárně anglické slovo znamenající vosa, ovšem může mít i řadu dalších významů:

 WASP – bílý protestant anglosaského původu (v USA a bývalých britských koloniích) 
 SuperWASP (původně WASP – Wide Angle Search for Planets) – projekt pro hledání extrasolárních planet
 Wasp (nůž) – nůž s plynem v rukojeti
 W.A.S.P. – heavymetalová kapela z Kalifornie působící od roku 1982
 A.B.C. Wasp – britský hvězdicový motor
 Pratt & Whitney Wasp – řada hvězdicových motorů firmy Pratt & Whitney
 AeroVironment Wasp III – americké miniaturní bezpilotní letadlo
 Women Airforce Service Pilots (WASP) – jednotka amerických armádních pilotek působící za druhé světové války
 USS Wasp – označení jedenácti lodí US Navy
 Třída Wasp – americká třída vrtulníkových výsadkových lodí
 Westland Wasp – britský vrtulník

Externí odkazy